Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Denver 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Mary Lou Daniels e Robin White che hanno battuto in finale Leslie Allen e Sharon Walsh 1–6, 6–4 7–5.

Teste di serie 

 Leslie Allen /  Sharon Walsh (finale)
 Mary Lou Daniels /  Robin White (Campionesse)

 Anna Maria Fernández /  Peanut Louie (quarti di finale)
 Zina Garrison /  Lori McNeil (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Denver 1985